Hrvatska:
 Donja Velika (Preseka), naselje u općini Preseka
 Donja Velika (Sokolovac), naselje u općini Sokolovac